Здесь представлена фильмография режиссёра, сценариста и продюсера Фрэнсиса Форда Копполы.

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

Телевидение

Реклама

Литература 
 

 
Фильмографии режиссёров
Фильмографии США